Бобровы:

 Бобровы — русский дворянский род.
 Бобровы — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Бобровы — деревня в Котельничском районе Кировской области.

См.также 

 Первые Бобровы